Juan Valdez puede referirse a:

 Juan Valdez: Personaje característico del café colombiano.
 Juan Valdés Paz: (1938) sociólogo cubano.